Roki steht für:
 Roki-Pass, ein Bergpass im Kaukasus zwischen Nord- und Südossetien
 Roki-Tunnel, ein Straßentunnel durch den Hauptkamm des Großen Kaukasus
 Rovaniemen Kiekko